Лига Европа 2023/24 е 53-ото издание на втория по сила турнир в Европа и 15-ото издание откакто е преименуван от Купа на УЕФА на Лига Европа. Финалът на турнира ще се играе на 22 май 2024 г. на Авива Стейдиъм в Дъблин (Република Ирландия). Това е третото издание на турнира в новия си формат, предвиждащ провеждането единствено на два квалификационни кръга, намалена групова фаза и предварителна елиминационна фаза. Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА. Представителите на Русия са наказани да не участват в турнира поради руското нападение срещу Украйна.

Квалификационни кръгове

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват отпадналите отбори от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2023/24. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във плейофите на Лига на конференциите 2023/24.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 24 юли 2023 г. Първите срещи са на 10 август 2023 г., а реваншите – на 17 август 2023 г.

Класирали се отбори
Шампионски поток
  10 отпаднали шампиона от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2023/24 (шампионски поток)

Основен поток

Плейоф 
В плейофите се включват шест нови отбора, както и отпадналите шампиони от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2023/24. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига на конференциите 2023/24.

Жребият за плейофите се тегли на 7 август 2023 г. Първите мачове са на 24 август 2023 г., а реваншите – на 31 август 2023 г.

Класирали се отбори

Групова фаза 
Жребият се провежда в Нион (Швейцария) на 1 септември 2023 г. 32-та отбора са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в осем групи по четири отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 21 септември, 5 октомври, 26 октомври, 9 ноември, 30 ноември и 14 декември 2023 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в предварителния елиминационен кръг на Лига на конференциите 2023/24, а последният отпада.

Класирали се отбори
  Носител на Лига на конференциите 2022/23
  Купа
  Пети
  Купа
  Пети
  Купа
  Пети
  Купа
  Пети
  Купа
  Четвърти
  Купа
  10 победителя от плейофите
  6 отпаднали от плейофите на Шампионска лига 2023/24
  4 отпаднали от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2023/24 (нешампионски поток)

Вижте също 
 Шампионска лига 2023/24
 Лига на конференциите 2023/24

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2023/24 във футбола
Лига Европа